El nombre de Santuario de los Remedios, Santuario de Santa María de los Remedios o Santuario de Nuestra Señora de los Remedios es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como santuarios en honor a la Virgen de los Remedios.

Advocación 
 Virgen de los Remedios

Santuarios

en Brasil 
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Coqueiro Seco, Alagoas.

en España 
 [[Santuario de Nuestra Señora de los Remedios (Chelva)|Santuario de Nuestra Señora de los Remedios]], santuario en la localidad de Chelva, provincia de Valencia;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de El Remedio, Asturias;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), santuario en la localidad de Fuensanta, provincia de Albacete;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Olvera, provincia de Cádiz;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Otero de Sanabria, provincia de Zamora;
  Santuario de Nuestra Señora de los Remedios , santuario en la localidad de Serón , Almería;

en México 
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de San Pedro Cholula, Puebla;
 Santuario de Nuestra Señora de los remedios, San Martín Totolán Michoacán

en Portugal 
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Ajuda, Peniche;
 Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, santuario en la localidad de Lamego, Viseu;